Le sigle LMPT peut désigner : 
 le laboratoire de mathématiques et de physique théorique (Tours) ;
 La Manif pour tous, collectif opposé au mariage homosexuel en France.